Nunannguit bezeichnet:
 Nunannguit (Insel, Qassit), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Nunannguit (Insel, Sermiligaarsuk), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Nunannguit (Inselgruppe, Maniitsoq), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Nunannguit (Inselgruppe, Paamiut), Inselgruppe im Distrikt Paamiut, Grönland
 Nunannguit (Inselgruppe, Upernavik) (Smålandene, Mary Skær), Inselgruppe im Distrikt Upernavik, Grönland